Brieg is
 de Duitse naam van het Poolse stadje Brzeg
 hertogdom Brieg
 de Bretonse naam Brieg
 de Bretonse naam van het Franse stadje Briec